El apellido Simarro puede referirse a:

 Luis Simarro Lacabra (Roma, 1851 - Madrid, 1921), neurólogo español.